O Campeonato Paulista do Interior de Futebol de 2007, ou Troféu do Interior, foi a competição que apontou o Campeão do Interior no Campeonato Paulista.

Regulamento 
O campeonato foi disputado pelos quatro melhores clubes do interior não classificados para as semi-finais do Campeonato Paulista. Foi disputado em mata-mata com jogos de ida e volta.

Semi-finais 
Jogos de ida: 14 de Abril / 15 de Abril
Jogos de volta: 21 de Abril / 22 de Abril

Final 
Jogo de ida: 28 de Abril
Jogo de volta: 6 de Maio

Premiação

Ver também 
 Campeonato Paulista de Futebol de 2007
 Campeonato Paulista de Futebol de 2007 - Série A2
 Campeonato Paulista de Futebol de 2007 - Série A3
 Campeonato Paulista de Futebol de 2007 - Série B
 Campeonato Paulista de Futebol Feminino de 2007

Campeonato Paulista do Interior de Futebol
Campeonato Paulista de Futebol de 2007
Futebol de 2007 no Brasil